Street Machine é uma revista australiana sobre automóveis modificados publicada desde agosto de 1981.

Revistas da Austrália